Guerra neerlandesa puede referirse a los siguientes conflictos armados:
 La Guerra franco-holandesa, enfrentamiento del siglo XVII (1672 - 1678) entre la Cuádruple Alianza y el Reino de Francia. 
 La Guerra de Aceh, de 1873 a 1814, enfrentamiento entre el Sultanato de Aceh y los Países Bajos por el control del territorio del primero en el sureste asiático.